Jacob Sillem ist der Name folgender Personen:

* Jacob Sillem (Kaufmann) (1517–1584), deutscher Kaufmann und Politiker
 Jacob Sillem (Jurist) (1620–1693), deutscher Jurist und Politiker